M-Klasse steht für folgende U-Boot-Typen:

 U-Boot-Klasse M (Royal Navy), Klasse der britischen Royal Navy (1918 bis 1932)
 Maljutka-Klasse, Klasse der sowjetischen Seekriegsflotte (1934 bis 1960er Jahre)
 USS M-1, einziges U-Boot der Klasse M der US-Navy (1914 bis 1922)